Аруста́мов — фамилия; имеет женскую форму Арустамова.

Известные носители 
 Арустамов, Георгий Аркадьевич (1919—1945) — советский офицер, гвардии старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Арустамов, Юрий Арменакович (1934—2014) — советский спортсмен (русские шашки), шашечный композитор.
 Арустамова, Ирина Левоновна (1965—2022) — российский искусствовед.